

Ярамор — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Ярамор — починок, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Великий Ярамор